Лас Аделфас има више значења:

 Лас Аделфас (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Аделфас (Отеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику